Manton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Manton, Rutland, ort i England, 
 Manton, Lincolnshire, ort i England,

USA 

 Manton (ort i USA, Michigan), Wexford County, 
 Manton, Kalifornien, ort, Tehama County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar